John Mummery peut désigner:

 (1847-1926), dentiste et microscopiste britannique
 (né en 1937), juge britannique

Voir aussi

Mummery, John